El término alemán Kugelblitz se refiere al fenómeno llamado rayo globular, pero también puede designar a:

 El Kugelblitz, un tanque alemán usado durante la Segunda Guerra Mundial.
 El Kugelblitz, en astrofísica, es una concentración de luz tan intensa que forma un agujero negro en el que queda autoatrapada.